Bunker Hill fait notamment référence à :

Toponyme

Bunker Hill, une ville du comté de Macoupin, en Illinois.
 une colline de Charlestown (Massachusetts), près de laquelle s'est déroulée la bataille de Bunker Hill le  ;
 une colline de la ville de Los Angeles ;
 Bunker Hill (Kansas)

Navires 
Plusieurs navires américains ont porté le nom de Bunker Hill, en hommage à la bataille éponyme, parmi lesquels :
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de bateaux